Фитоценон — обобщенный безранговый фитоценоз, который выделяется на первом этапе классификации растительности (при использовании эколого-флористического подхода). Затем, путём дальнейших этапов фитоценону присваивается соответствующий ранг.

Термин в фитоценологии, предложен в 1965 году Э. вад дер Маарелем. Фитоценон выделяется путём составления свободной таблицы видового состава описаний, расчёта постоянства всех отмеченных видов, а затем, поочередно сопоставляя строки видов со средней встречаемостью (являющихся, как правило, дифференцирующими), выделения в активную таблицу группы видов со сходным распределением. Сгруппированные по сходству флористического состава столбцы (то есть описания) и будут являться фитоценонами.

Литература 

 Миркин Б. М., Розенберг Г. С., Наумова Л. Г. Словарь понятий и терминов современной фитоценологии. — М.: Наука, 1989. — 223 с.
 Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Соломещ А. И. Современная наука о растительности. — М.: Логос, 2001. — 264 с.

Геоботаника